Азрак ( — синий, голубой) может означать:

 Азрак — город на востоке Иордании
 Азрак (замок) — средневековый замок в иорданском городе Азрак
 Азрак (оазис) — оазис в восточной части Иордании